Cerion sculptum är en snäckart som först beskrevs av Felipe Poey 1858.  Cerion sculptum ingår i släktet Cerion och familjen Ceriidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. s. sculptum
 C. s. marielinum

Källor 

Landlungsnäckor
sculptum